James, Jim ou Jimmy Short peut faire référence à:

Sports
  (1896–?), Footballeur anglais (Birmingham, Watford, Norwich City)
  (1909–?), Footballeur anglais (Sheffield Wednesday, Brighton & Hove Albion, Barrow)
  (1989), joueur de rugby anglais
 , entraîneur et participant aux championnats de patinage artistique des États-Unis de 1959 et 1960

Autres
 James Short (1710–1768), mathématicien écossais, fabricant de télescopes et d'instruments scientifiques
  (1936), homme politique et diplomate australien
  (1967), humoriste américain
 Jimmy Logan (James Allen Short, 1928–2001), acteur écossais
  (1902-1986), homme d'affaires, éleveur et homme politique américain
  (1924–2018), sociologue américain